Росичка — название нескольких родов растений:

  — род семейства Злаковые
  — род семейства Росянковые